Eoabelisaurus mefi es la única especie conocida del género extinto Eoabelisaurus de dinosaurio terópodo abelisáurido que vivió en el a mediados del período período Jurásico, hace aproximadamente 170 millones de años durante el Bajociano, en lo que ahora es Sudamérica.

Descripción
Era un carnívoro bípedo que probablemente alcanzaba 6.5 metros de longitud. aunque un análisis exhaustivo del tamaño de los abelisáuridos realizado en 2016 arrojó una estimación de tamaño de 5,8 metros.

La mitad posterior del esqueleto se encontró articulado y las vértebras dorsales y cervicales anteriores y las extremidades anteriores se encontraron parcialmente desarticuladas antes del enterramiento. El cráneo fue descubierto ligeramente separado de la columna vertebral. El cráneo y los presacros anteriores también estaban expuestos en el momento del descubrimiento y habían sido parcialmente destruidos por la erosión. Del material conocido del hocico, solo se ha recuperado un pequeño fragmento del maxilar derecho y muestra que las placas interdentales están fusionadas, pero no estriadas. La parte posterior conocida del cráneo es alta, con una órbita ovalada y una fenestra infratemporal ampliada, similar a otros ceratosaurianos. El techo del cráneo no está notablemente engrosado y no hay ornamentación craneal.

Ambos humeros del material conocido están mal conservados, pero muestran caracteres primitivos. La cabeza articular es ligeramente redondeada, pero no es una forma globular que se ve comúnmente en los noasáuridos y abelisáuridos. El radio y el cúbito son cortos y el cúbito tiene un gran proceso de olécranon. La mano es muy corta, conserva cuatro dígitos y tiene metacarpianos cortos. El metacarpiano I tiene aproximadamente la mitad de la longitud del metacarpiano II y es considerablemente más delgado. El brazo también tiene una gran falange que es un poco más larga que el metacarpiano. Las falanges manuales no terminales son aproximadamente tan largas como anchas y carecen de constricción entre los extremos articulares, y se reducen las ungualidades manuales. Son estas proporciones de extremidades reducidas que demuestran Eoabelisaurus de hecho era un abelisáurido primitivo. Antes del descubrimiento de Eoabelisaurus , la anatomía de los abelisáurido solo se conocía de un puñado de taxones del Cretácico Tardío que tenían una morfología aberrante, como la estructura inusual de su cráneo y la reducción de sus extremidades anteriores. Eoabelisaurus muestra lo que antes era una etapa desconocida en la evolución de los abelisáuridos, teniendo solo algunas de las modificaciones craneales y una combinación única de características en sus extremidades anteriores. El manuscrito de Eoabelisaurus tienen una morfología derivada, con metacarpianos cortos y robustos, falanges no terminales y ungual manual reducido. El húmero no se redujo, y el cúbito y el radio se acortaron, pero no difieren de los ceratosaurianos más basales. Por lo tanto, la modificación de las extremidades anteriores en la evolución de los abelisáuridos parece haber ocurrido de manera modular, comenzando con los elementos distales, como los dedos, y solo más tarde afectando a los elementos más proximales. Es con esta evidencia que Eoabelisaurus confirma un escenario evolutivo propuesto recientemente de extremidades abelisáurido basado en la evidencia incompleta de abelisauroides cretáceos.

El número exacto de vértebras se desconoce debido a varios huecos en la columna vertebral del holotipo, pero sus vértebras cervicales son cortas y tienen dos fuerzas neumáticas a cada lado del centro. La longitud de los centros vertebrales permanece constante sobre la porción preservada de la cola, pero los caudales medio y posterior son considerablemente más bajos.

Descubrimiento e investigación 

En 2009 el paleontólogo argentino Diego Pol descubrió el esqueleto de un terópodo cerca del pueblo de Cerro Cóndor en la provincia de Chubut. En 2012, basándose en este, la especie tipo Eoabelisaurus mefi fue nombrada y descrita por Pol y su colega alemán Oliver Walter Mischa Rauhut. El nombre del género combina el término griego ἠώς, (eos), "amanecer", con el nombre Abelisaurus, en referencia a que representa un pariente temprano de este último. El nombre de la especie es en honor del MEF, siglas del Museo Paleontológico Egidio Feruglio, ubicado en Trelew, en el que Pol trabaja. El espécimen holotipo, MPEF PV 3990, fue descubierto es una capa de la Formación Cañadón Asfalto, un depósito lacustre que data de entre el Aaleniense al Bajociano, hace más o menos 170 millones de años. Este consiste en un esqueleto casi completo con el cráneo, de un individuo adulto o subadulto.

El nombre genérico combina el vocabllo griegoἠώς, eos, "amanecer", con el nombre Abelisaurus, en referencia al hecho de que representa un pariente temprano de este último. Actualmente solo se reconoce una especie, E. mefi, de la cual el nombre específico honra al MEF, el Museo Paleontológico "Egidio Feruglio" , donde el descubridor Diego Pol trabaja. Se caracterizó por la reducción de las proporciones de miembros anteriores que muestran características primitivas de la familia Abelisauridae.

Antes del descubrimiento, los abelisáuridos más antiguos conocidos estaban representados solo por restos fragmentarios del Cretácico temprano de Sudamérica y África, y los registros más antiguos de abelisauroides en general eran cuestionables. Con el descubrimiento de Eoabelisaurus el rango temporal del clado se extendió por más de 40  millones de años en el Jurásico Medio. La existencia de un ceratosauriano derivado en ese momento indicaba una rápida diversificación de los mismos durante ese período de tiempo, ya que se habían establecido todos los principales linajes de ceratosaurios, ceratosáuridos, noasáuridos y abelisáuridos.

Clasificación 
Eoabelisaurus fue asignado por sus descriptores a la familia Abelisauridae, en una posición basal. Esto lo convertiría, por cuarenta millones de años, en el más antiguo abelisáurido conocido. Los descriptores indicaron que en el análisis cladístico una diferencia de un único rasgo podría resultar en una posición inferior en el árbol evolutivo, es decir basal en el grupo Abelisauroidea. El siguiente cladograma sigue su análisis.

Filogenia

Referencias

Enlaces externos 

Abelisauroidea
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de América del Sur